Tars (Turquia), ciutat de Turquia
 Tars (artròpodes), part de la pota de diversos artròpodes 
 Tars (esquelet), part posterior del peu
 Tars (parpella), làmina constituïda per teixit fibrocartilaginós que s'estén per la cara posterior de la parpella i dona forma a la parpella